Агости () — итальянская фамилия. Известные носители:
 Агости, Гвидо (1901—1989) — итальянский пианист и музыкальный педагог.
 Агости, Джузеппе (1715—1786) — итальянский ботаник и миссионер-иезуит.
 Агости, Орландо Рамон (1924—1997) — аргентинский военный и государственный деятель.
 Агости, Эктор Пабло (1911—1984) — аргентинский философ.